Příjmení Jahn nebo Jähn nosí více osobností:
 Bedřich Jahn (1876–1942) – český právník a divadelní ředitel

 David Jahn (* 1975) – český impresário
 Friedrich Ludwig Jahn (Turnvater; 1778–1852) – německý pedagog a vlastenec, zakladatel Turnvereinu
 Gustav Jahn (1879–1919) – rakouský horolezec, malíř a grafik
 Helmut Jahn (1940–2021) – německý architekt
 Jan Quirin Jahn (1739–1802) – český malíř
 Jiljí Vratislav Jahn (1838–1902) – český chemik, pedagog a básník
 Johann Jahn (1750–1816) – rakouský duchovní, pedagog, jazykovědec, teolog a orientalista
 Karel Káša Jahn (1949–2009) – český bubeník, zpěvák, hudební pedagog
 Martin Jahn (* 1970) – český manažer a politik
 Metoděj Jahn (1865–1942) – český spisovatel
 Richard Jahn (1840–1918) – český průmyslník a veřejný činitel
 Sigmund Jähn (1937–2019) – německý letec a kosmonaut
ženy
 Božena Jahnová (1840–1902) – česká spolková činovnice, manželka Jiljího Vratislava Jahna
 Emilie Jahnová (1892–???) – česká profesorka, cestovatelka, spisovatelka
 Irene Jahn, německý pseudonym české herečky Zorky Janů (1921–1946)
jiné významy
 Jahnův–Tellerův efekt

Související články 
 Jan

Česká příjmení
Německá příjmení